Rahna bezeichnet:

 Rahna (Adelsgeschlecht), thüringisch-sächsisches Adelsgeschlecht
 Rahna (Lützen), Ortschaft der Stadt Lützen in Sachsen-Anhalt